

Інші назви 
 Дербачка — річка в Закарпатській області
 Домажир — річка у Львівській області

Див. також 
 Стара рієка